Avesnes kan syfta på:

 Avesnes, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais 
 Avesnes-Chaussoy, fransk kommun i departementet Somme
 Avesnes-en-Bray, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Avesnes-en-Saosnois, fransk kommun i departementet Sarthe
 Avesnes-en-Val, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Avesnes-le-Comte, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais 
 Avesnes-les-Aubert, fransk kommun i departementet Nord
 Avesnes-lès-Bapaume, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Avesnes-le-Sec, fransk kommun i departementet Nord
 Avesnes-sur-Helpe, fransk kommun i departementet Nord